ll Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1979 – międzynarodowy turniej piłkarski, którego finały rozegrano w Japonii pomiędzy 25 sierpnia 1979 a 7 września 1979. 

Do finałów mistrzostw zakwalifikowało się 16 drużyn narodowych. Mecze rozgrywane były w 4 miastach: Kobe, Ōmiyi, Tokio i Jokohamie. Łącznie w 32 meczach padły 83 gole.

W pierwszej fazie turnieju drużyny podzielono na cztery czterodrużynowe grupy. Zwycięzcy i wiceliderzy grup awansowali do drugiej finałowej fazy rozgrywek. Końcowa klasyfikacja mistrzostw przedstawiała się następująco:

  Argentyna
  ZSRR
  Urugwaj
  Polska

Mecze

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 
Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 
Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 
Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 
Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Piłkarze 
W ocenie organizatorów za wschodzące gwiazdy uznano następujących piłkarzy:
  Gabriel Calderón
  Ramón Díaz 
  Diego Maradona 
  Joszef Nagy 
  Antal Roth 
  Andrzej Buncol 
  Jacek Kazimierski 
  Fernando Alvez 
  Ruben Paz 
  Wiktor Czanow 
  Aleksandr Zawarow

Najlepsi strzelcy turnieju

Bibliografia 
 

1979
1979 w piłce nożnej
Piłka nożna w Japonii
1979 w Japonii
Zawody sportowe w Kobe
Zawody sportowe w Saitamie
Zawody sportowe w Tokio
Zawody sportowe w Jokohamie